

Rusland 
 Spasskoje (Archangelsk) - dorp in de oblast Archangelsk
 Spasskoje (Kaloega) - dorp in de oblast Kaloega
 Spasskoje (Kostroma) - dorp in de oblast Kostroma
 Spasskoje (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Spasskoje (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Spasskoje (Primorje) - dorp in de kraj Primorje
 Spasskoje (Pskov) - dorp in de oblast Pskov
 Spasskoje (Rjazan) - dorp in de oblast Rjazan
 Spasskoje (Saratov) - dorp in de oblast Saratov
 Spasskoje (Smolensk) - dorp in de oblast Smolensk
 Spasskoje (Stavropol) - dorp in de kraj Stavropol
 Spasskoje (Tambov) - dorp in de oblast Tambov
 Spasskoje (Tatarije) - dorp in de republiek Tatarije

Oekraïne 
 Spaske (district Novomoskovski) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Spaske (district Sjyrokivski) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Spaske (Odessa) - dorp in de oblast Odessa
 Spaske (district Krolevetski) - dorp in de oblast Soemy
 Spaske (district Soemski) - dorp in de oblast Soemy
 Spaske (Tsjernihiv) - dorp in de oblast Tsjernihiv
 Spaske (Zjytomyr) - dorp in de oblast Zjytomyr
 Spaske (Zaporizja) - dorp in de oblast Zaporizja

Wit-Rusland 
 Spasskaje (district Arsjanski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Spasskaje (district Polatski) - dorp in de oblast Vitebsk
 Spasskaje (district Sjoemilinski) - dorp in de oblast Vitebsk

 Zie ook
 Spasskaja
 Boris Spasski